Зенин — русская фамилия. Известные носители:
 Зенин, Александр Иванович (1921—1999) — советский военный лётчик, Герой Российской Федерации.
 Зенин, Аркадий Александрович (род. 1979) — российский футболист.
 
 Зенин, Виктор Фёдорович (род. 1943) — советский футболист.
 
 Зенин, Илларион Степанович (1916—1993) — Герой Советского Союза.
 Зенин, Леонид Николаевич (1931—2021) — советский и российский поэт, прозаик.
 Зенин, Никифор Дмитриевич (1869—1922) — российский фотограф, документалист, художник, репортёр.
 Зенин, Соломон Самойлович (1906—1971) — советский сценарист.